Kohen

Ludzie o nazwisku Kohen 
 Beno Kohen (1894–1975) – izraelski prawnik, działacz społeczny i polityk
 Eli Kohen (ur. 1949) – izraelski polityk
 Eli Kohen (ur. 1972) – izraelski ekonomista i polityk
 Gawri’el Kohen (ur. 1928) – izraelski historyk i polityk
 Ge’ula Kohen (ur. 1925) – izraelska polityk, wiceminister
 Idow Kohen (1909–1998) – izraelski polityk
 Ilana Kohen (ur. 1943) – izraelska polityk
 Jicchak Kohen (ur. 1951) – izraelski polityk
 Me’ir Kohen (ur. 1955) – izraelski polityk, minister
 Me’ir Kohen-Awidow (1926–2015) – izraelski polityk
 Menachem Kohen (1922–1975) – izraelski polityk
 Meraw Kohen (ur. 1983) – izraelska polityk
 Rachel Kohen-Kagan (1888–1892) – izraelska polityk, sygnatariusz Deklaracji niepodległości Izraela
 Chajjim Kohen-Meguri (1913–2000) – izraelski polityk